Petričić je priimek več oseb:
 Branko Petričić (1911-1984), srbski arhitekt
 Josip Petričić (1904-1964), hrvaški igralec
 Vladeta Petričić (1919-1970), srbski kipar

Glej tudi 

 priimke Petričič (Pavle Petričič), Petrišič, Petriček, Petrič, Petrić, Petrovič, Petrović